Questa pagina raccoglie i dati riguardanti l'Unione Sportiva Reggina nelle competizioni ufficiali della stagione 1932-1933.

Stagione 
La squadra, allenata dall'ungherese Ferenc Plemich, ha concluso il girone I della Prima Divisione 1932-1933 al quinto posto, a pari punti con il  e la Juventus Trapani.

Le prime tre gare casalinghe (Reggina-Cosenza 1-4; Reggina-Catanzaro 1-2 e Reggina-Nissena 4-2) della squadra amaranto si disputarono al Sant'Anna ma il 4 dicembre 1932 in occasione di Reggina-Siracusa 0-0 fu inaugurato il nuovo Stadio Michele Bianchi nello stesso luogo dove 67 anni dopo nacque il Granillo.

L'ultima gara disputata al Sant'Anna fu Reggina-Nissena 4-2 del 12 dicembre 1932  con le reti amaranto di Gorla (2), De Grandis e Faccenda.
Le gare nel nuovo stadio portarono bene alla squadra reggina in quanto su 7 incontri ne vinse sei e ne pareggiò uno, segnando 20 reti e subendone soltanto 2.

Rosa

Risultati

Prima Divisione

 Peloro-Reggina 0-3 Andreini (2) Grandis
 Reggina-Cosenza 1-4 Grandis
 Reggina-Catanzaro 1-2 Andreini
 Palermo-Reggina 1-1 Gorla
 Reggina-Nissena 4-2 Gorla (2); De Grandis; Faccenda
 Acireale-Reggina 3-0 
 Reggina-Siracusa 0-0
 Catania-Reggina 4-0
 Agrigento-Reggina 3-1 Bolognesi
 Reggina-Trapani 3-0 Bottaro (2); Bolognesi
 Reggina-Peloro 3-0 Bolognesi; Faccenda; Ivanovic
 Cosenza-Reggina 1-3 Bottaro (3)
 Catanzaro-Reggina 0-1 Grandis
 Reggina-Palermo 3-0 Faccenda; Grandis (2)
 Nissena-Reggina 2-1 Bolognesi
 Reggina-Acireale 5-2 Bottaro (2); Faccenda; Gorla; De Grandis
 Siracusa-Reggina 2-1 Grandis
 Reggina-Catania 1-0 Faccenda
 Reggina-Agrigento 5-0 Bolognesi (3); Grandis; Bottaro
 Trapani-Reggina 3-1 Bottaro

Statistiche calciatori 
 Tommei 12 presenze 19 reti subite
 Guerci 8 presenze 10 reti subite
 Mantelli 3 presenze
 Ricci 18 presenze
 Vigilante I 13 presenze
 Recordati 20 presenze
 Ansaloni 20 presenze
 Gorla 19 presenze 4 reti
 Bolognesi 18 presenze 7 reti
 Andreini 8 presenze 3 reti
 Grandis 20 presenze 9 reti
 Margariti 5 presenze
 Priska 6 presenze
 Gobet 14 presenze
 Scafini 3 presenze
 Bottaro 6 presenze 9 reti
 Faccenda 17 presenze 5 reti
 Ivanovic 3 presenze 1 rete
 Santarosa 2 presenze

Bibliografia 

1932-1933